Виктор Трегубов:
 Трегубов, Виктор Аркадьевич (род. 1985) — украинский журналист и блоггер, сооснователь партии «Демократична Сокира».
 Трегубов, Виктор Васильевич (род. 1958) — советский и украинский футболист, тренер.
 Трегубов, Виктор Николаевич (род. 1965) — советский тяжелоатлет.
 Трегубов, Виктор Павлович (1842—1909) — полтавский городской голова в 1889—1906 годах, почётный гражданин Полтавы.